Az Eton a következőket jelentheti:
Eton (város)
Eton (sport)
Eton College, egy angliai magán-középiskola.